World Cyber Games 2012 — тринадцатый чемпионат мира по киберспорту World Cyber Games, который прошёл в китайском городе Куньшане с 28 ноября по 2 декабря 2012 года.

Официальный список дисциплин 

Шутеры от первого лица:
  CrossFire
  Counter-Strike Online*

Стратегии в реальном времени:
  Warcraft III: The Frozen Throne
  StarCraft II: Wings of Liberty
  Dota 2
  Defense of the Ancients: Allstars*

MMOG:
  World of Tanks*

Спортивный симулятор:
  FIFA 12

* Игры, добавленные организаторами турнира для рекламы. Результаты по ним не учитывались в общем медальном зачёте.

Warcraft III: The Frozen Throne

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 8 игроков, которые были поделены на 2 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  TeD — $10 000
 2 место —  Fly100 — $3 000
 3 место —  Sky — $1 000

StarCraft II: Wings of Liberty

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 23 игрока, которые были поделены на 4 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  ST.PartinG — $25 000
 2 место —  [M]Adelscott — $10 000
 3 место —  iG.MacSed — $5 000

World of Tanks

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 15 команд, которые были поделены на 2 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  The RED: Rush — $28 000
 2 место —  WaveKnight — $14 000
 3 место —  Fulcrum Gaming — $7 000

Dota 2

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 9 команд, которые были поделены на 2 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  IG — $20 000
 2 место —  DK — $9 000
 3 место —  Devilmice — $4 000

Defence of the Ancients

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 6 команд, которые были поделены на 2 группы.

Плей-офф

Результаты 
 1 место —  TongFu — $10 000
 2 место —  LGD — $5 000
 3 место —  Avengers — $2 000

Результаты 

* Игры, не учитывавшиеся в общем медальном зачёте.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

2012